Puchar Ministra Obrony Narodowej 2019 – 57. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, który odbył się 15 sierpnia 2019 na liczącej 174,5 kilometrów trasie ze wsi Gołasze-Puszcza do miasta Wysokie Mazowieckie; wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
2019
UCI Europe Tour 2019